Моррилл — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Моррилл, Лот Майрик (1813—1883) — американский политический деятель.
 Моррилл, Ровена (1944—2021) — американская художница-иллюстратор.

Топонимы 
Соединённые Штаты Америки
 Моррилл (Канзас)
 Моррилл (Мэн)
 Моррилл (тауншип, Миннесота)
 Моррилл (Небраска)
 Моррилл (округ, Небраска)

См. также 
 Морел
 Морелль
 Моррелл
 Морелл